Illar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Illar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Illar (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar